L'Ourse est la femelle de l'ours.

Hydronyme 

 Ourse, une rivière du sud-ouest de la France.
 Rivière de l'Ourse, un affluent de la rivière Allard, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), ativu Nord-du-Québec, dans la province canadienne de Québec, au Canada.

Astronomie  
 Grande Ourse, une constellation
 Petite Ourse, une constellation
 Petite Ourse, une galaxie naine

Œuvres 
 Grande Ourse, une série télévisée québécoise.
 L'Ourse, un conte de Giambattista Basile.
  (en , Skazka o medvedikhe), un conte en vers incomplet d'Alexandre Pouchkine, écrit en 1830 (ce titre lui a été attribué postérieurement).

Homonymie d'hydronyme